McKellar ist der Name

folgender Personen:
 Danica McKellar (* 1975), US-amerikanische Schauspielerin und Mathematikerin
 Don McKellar (* 1963), kanadischer Schauspieler, Drehbuchautor, und Regisseur

 Rowan McKellar (* 1994), britische Ruderin

folgender geographischer Objekte:
 McKellar-Gletscher, ein Gletscher im ostantarktischen Viktorialand
 McKellar (Mondkrater), ein Mondkrater
 Lake McKellar, ein See in der Region Otago, Neuseeland

 Ein Zweig des kanadischen Flusses Kaministiquia
 Ein Vorort der australischen Hauptstadt Canberra